NEC pode referir-se a:

 NEC Corporation, multinacional que atua nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação.
 NEC Brasil, filial no Brasil da multinacional que atua nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação.
 Numerical Electromagnetics Code, software usado para simulação de antenas.
 Northeast Corridor, linha ferroviária em BosWash.
Desambiguação